Yurie est un prénom féminin japonais.

Prénom
 Yurie Nabeya (鍋谷 友理枝, 1993-), joueuse de volley-ball japonaise.
 Yurie Nagashima (長島 有里枝, 1973-), photographe et artiste contemporaine japonaise.

Personnage
 Yurie Hitotsubashi, personnage de l'anime Kamichu!.

Sources

Voir aussi

Articles connexes 
 
 
 

Homonymie de prénom
Prénom japonais
Prénom féminin